Aceasta este lista cu membrii Sfatului Țării din ziua votării Unirii Basarabiei cu România. Din cei 125 de deputați prezenți, 86 au votat în favoarea Unirii, 3 au votat împotrivă, 36 s-au abținut, 13 deputați fiind absenți.

Vezi și
Sfatul Țării

Nota

Sfatul Țării